Rumer kan avse:

Rumer (musiker) (1979–), alias Sarah Joyce, pakistansk-brittisk musiker
Rumer Willis (1988–), amerikansk skådespelare
Rumer Godden (1907–1998), brittisk författare